Culmen steht für:
 Culmen, Markenname eines frz. Automodells (1907–1909), siehe Automobiles_Otto #Markenname_Culmen_(1907–1909)
 Culmen, Oberseite eines Vogelschnabels, siehe Schnabel #Vögel